Andrea Lanzani – pittore italiano
Bernardino Lanzani – pittore italiano
Carolina Lanzani – storica e docente universitaria italiana
Franco Lanzani – allenatore di calcio italiano
Juan Pedro Lanzani, noto come Peter Lanzani – attore e cantante argentino
Mario Lanzani – scacchista italiano
Vittorio Lanzani – vescovo cattolico italiano